Бурченко — фамилия.
 Бурченко, Дмитрий Тимофеевич (1904—1987) — советский партийный деятель.
 Бурченко, Максим Геннадьевич (род. 1983) — российский футболист. См. также 
 Бурченков